Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Toray Pan Pacific Open 2013 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die von 20. bis 21. September 2013 stattfand.

Misaki Doi rückte ins Hauptfeld auf. Ihren Platz im Qualifikationsfeld nahm Kristýna Plíšková ein. Da Raquel Kops-Jones und Abigail Spears bei den KDB Korea Open 2013 im Doppelfinale standen und so nicht zur Qualifikation antreten konnten, wurden sie durch die beiden alternativen Wildcards Emi Mutaguchi und Aki Yamasoto ersetzt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in der Präfektur Tokio